Ла-Гуанча ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 23,77 км². Население 5475 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Municipal
 Web religiosa con monumentos de la Guancha

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе